Sebastián Gaboto

Localidades
Gaboto (Santa Fé)

Desambiguação